Асратя́н — вірменське прізвище.

Відомі носії 
 Асратян Езрас Асратович (1903–1981) — радянський фізіолог, академік АН Вірменії.
 Асратян Григор Оганесович (1918–2001) — вірменський радянський громадський і державний діяч.

Вірменські прізвища